Conque peut désigner :
 la conque est un mollusque ou un instrument de musique fabriqué à partir de sa coquille ;
 la conque, la cavité de l'oreille externe où prend naissance le conduit auditif ;
 la plage de la Grande Conque, une plage de France située en mer Méditerranée, à Agde ;
 la conque blanche dextrogyre, l'un des huit symboles auspicieux du bouddhisme ;
 la conque, en architecture, est un demi-dôme au-dessus de parties semi-cylindriques de bâtiment telles que l'abside ;
 la conque, synonyme de la Coquille Saint-Jacques lorsqu'elle est utilisée comme symbole ou ornementation.

Voir aussi 

 
 Conques, une commune française du département de l'Aveyron, dans la région Midi-Pyrénées ;
 la République de Conch, une micronation située aux États-Unis, en Floride.